Els torçons són contraccions intermitents de l'úter que provoquen molèsties. Apareixent unes hores després del part i s'intensifiquen al posar el nounat al pit, perquè la lactància estimula l'oxitocina i la contracció de l'úter. Desapareixen en 48h.

Part